Cash kan som auktorsförkortning betyda:

 Edith Katherine Cash
 J. Cash

Robotskapade auktorsförkortningar